Кубок Сербії з футболу 2022–2023 — 17-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул захищає Црвена Звезда.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 вересня 2022

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|28 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|19 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|1 листопада 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|15 березня 2023

|}

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2022—2023
Сербія
Сербія
2022 у сербському спорті
2023 у сербському спорті